Oscar Nygren kan syfta på bland andra:

* Oscar Nygren (1872–1960), svensk general
 Oscar Nygren (1899–1978), svensk styrkeartist
 Oskar Nygren (1909–1988), svensk arkitekt